Грис-на-Бреннере () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. . Официальный код — 7 03 13.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вильхельм Шёпфер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 9 мест.
 АНП занимает 3 места.
 Партия Die Jungen für Gries занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля